Qattara - Tell Rimah
 Dépression de Qattara